Махиня — фамилия. Известные носители:
 Махиня, Ирма Георгиевна (род. 2002) — российская спортсменка (прыжки с трамплина).
 Махиня, Михаил Михайлович (1906—1987) — советский государственный партийный деятель.
 Махиня, Николай Борисович (1912—1990) — советский футболист и тренер.
 Махиня, Павел Евменович (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Махиня, Юрий Александрович (род. 1961) — советский и украинский футболист.

 Бережна (Стадник, Махиня), Алина Вячеславовна (род. 1991) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.